Esistono più comuni francesi con questo nome

Orgères – Ille-et-Vilaine
Orgères – Orne